Суперкубок Армении по футболу 2011 — 14-ый розыгрыш Суперкубка Армении, ежегодного футбольного матча, в котором встретились «Пюник» и «Бананц».

Матч состоялся 24 сентября 2011 года в Ереване на стадионе «Республиканский». Ввиду того, что и чемпионом и обладателем кубка являлся «Пюник», право играть в матче за суперкубок получил «Бананц» (как финалист кубка). «Пюник», будучи чемпионом страны, являлся номинальным хозяином поля. Победителями в матче стали хозяева, победившие с разгромным счётом соперников.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2010
 Кубок Армении по футболу 2010

Ссылки 

2011
Футбол в Европе в 2011 году
Матчи ФК «Пюник»
Матчи ФК «Бананц»
Сентябрь 2011 года
Спорт в Армении в 2011 году
Спортивные соревнования в Ереване
События 24 сентября